Енди Родик је освојио турнир. У финалу је победио Мардија Фиша са 4:6, 7:6(7:3), 7:6(7:4).

Носиоци

 Андре Агаси (одустао)
 Хуан Карлос Фереро (друго коло)
 Роџер Федерер (друго коло)
 Карлос Моја (прво коло)
 Лејтон Хјуит (прво коло)
 Гиљермо Корија (четвртфинале)
 'Енди Родик (победник)
 Рајнер Шитлер (полуфинале)
|
  Парадорн Сричапан ''(прво коло) 
  Себастијан Грожан ''(прво коло) 
  Шенг Схалкен ''(друго коло) 
  Јиржи Новак ''(прво коло) 
  Фернандо Гонзалез ''(друго коло) 
  Густаво Киртен ''(прво коло) 
  Томи Робредо ''(прво коло) 
  Мартин Веркерк ''(прво коло) 
  Феликс Мантиља ''(прво коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2003.